Таций:

 Тит Татий — легендарный царь сабинян.
 Ахилл Татий — греческий писатель V века.

Фамилия 
 Таций, Алексей Александрович (1903—1967) — советский архитектор.
 Таций, Василий Яковлевич (1940—2022) — президент Академии правовых наук Украины, Герой Украины.
 Таций, Григорий Михайлович (1911—1992) – советский учёный, доктор экономических наук, профессор.

См. также 
 Тацинская